Pastoforio deriva dal greco παστοφόριον, composto di παστός (talamo) e φέρω (portare) ossia "che porta al talamo".

 Pastoforio (nella religione egizia).
 Pastoforio (nella Grecia antica).
 Pastoforio (nella religione ebraica).
 Pastoforio (nel cristianesimo).

Note